Licis oder Līcis ist der Familienname folgender Personen:
 Jānis Līcis (1832–1905), lettischer Priester
 Martins Licis (* 1990), US-amerikanischer Strongman
 Renārs Līcis, lettischer Handballschiedsrichter